Las siglas MDR pueden referirse a:

 Mitteldeutscher Rundfunk: empresa de radiodifusión pública de Alemania, miembro de la ARD.
 Registro MDR: Memory Data Register, registro específico de almacenamiento de ordenadores.
 La proteína P-glicoproteína, también conocida como Multidrug Resistance Protein 1 (MDR1).
 MDR: (Methylation dip region, por sus siglas en inglés) región de inmersión de metilación. Definida como una región de hipometilación observada dentro de una región repetitiva altamente metilada